Ведомство страха () — роман Грэма Грина, написанный в 1943 году.
 Министерство страха () — американский фильм 1944 года.